Тарава  ()

Географія 
 Тарава — село в Україні, в Самбірському районі Львівської області
 Тарава — атол в архіпелазі Гілберта

Кораблі 

 USS Tarawa (CV-40) — авіаносець ВМС США типу «Ессекс»;
 Десантні кораблі типу «Тарава»  —серія універсальних десантних кораблів ВМС США
 USS Tarawa (LHA-1) —універсальний десантний корабель ВМС США однойменного типу, прийнятий на озброєння у 1976 році.